Toevalsbeweging - traject dat bestaat uit opeenvolgende willekeurige stappen (wiskunde)
 Random Walk Index - technische indicator (technische analyse)